Olijnyky () – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie krasnohradzkim, w hromadzie Sachnowszczyna. W 2001 liczyła 703 mieszkańców, spośród których 685 wskazało jako ojczysty język ukraiński, 7 rosyjski, a 11 inny.

Przypisy 

Wsie w obwodzie charkowskim